Olszewo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Olszewo (Lidzbark), Ort im Powiat Działdowski
 Olszewo (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1938 Olschewen, 1938 bis 1945 Erlenau, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Olszewo (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1938 Olschau, 1938 bis 1945 Struben, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Olszewo (Olecko), Ort im Powiat Olecki, bis 1938 Olschöwen, 1933 bis 1945 Erlental, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Olszewo (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, bis  1938 Olschewen, 1938 bis 1945 Kronfelde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Olszewo (Rybno), Ort im Powiat Działdowski, bis 1945 Försterei Kosten, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen
 Olszewo (Stare Juchy), Ort im Powiat Ełcki, bis 1938 Olschöwen, 1938 bis 1945 Frauenfließ, Kreis Lyck, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Olszewo (Śmigiel), Ort im Powiat Kościański
 Olszewo (Sompolno), Ort im Powiat Koniński
 Olszewo (Środa Wielkopolska), Ort im Powiat Średzki

 Woiwodschaft Łódź:
 Olszewo (Jeżów), Ort im Powiat Brzeziński

 Woiwodschaft Masowien:
 Olszewo (Żuromin), Ort im Powiat Żuromiński

 Woiwodschaft Podlachien:
 Olszewo (Boćki), Ort im Powiat Bielski
 Olszewo (Brańsk), Ort im Powiat Bielski
 Olszewo (Perlejewo), Ort im Powiat Siemiatycki
 Olszewo (Śniadowo), Ort im Powiat Łomżyński

Siehe auch:
 Olszewo Węgorzewskie, 
 Olszewo-Borki, Olszewo-Borzymy, Olszewo-Bołąki, Olszewo-Cechny, Olszewo-Grzymki, Olszewo-Góra, Olszewo-Przyborowo, 
 Tybory-Olszewo